Манчинелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Манчинелли, Альдо (род. 1929) — американский пианист итальянского происхождения.
 Манчинелли, Луиджи (1848—1921) — итальянский композитор, дирижёр и виолончелист.
 Манчинелли, Лаура (1933—2016) — эксперт по средневековью, немецкая и итальянская писательница, автор исторических романов.